Гео́ргий Борисе́нко:
 Борисенко, Георгий Евгеньевич (род. 1968) — российский дипломат, посол Российской Федерации в Египте (с апреля 2020).
 Борисенко, Георгий Константинович (1922—2012) — советский шахматист и шахматный теоретик.